Ђауме II од Арагона (, , ; Валенсија, 10. август 1267 — Барселона, 2. новембар 1327) је био краљ Арагона, Валенсије, гроф Барселоне, (1291—1327) краљ Мајорке, (1291—1295) краљ Сицилије (под именом Ђауме I од Сицилије) (1285—1311). Ђауме је био познат и под именом Ђауме Праведни Био је други син Переа III од Арагона и Констанце од Сицилије. На власти је наследио прата Алфонса и тако ујединио Арагон и Сицилију.

Рат Сицилијанске вечерње

Повод за рат 
Године 1295. Уговором у Анањију оставио је Краљевину Сицилију папи Бонифацију -{VIII}- (1294—1303), а папа се одрекао Сицилије у корист, Карла II Напуљског. 1396. незадовољни Сицилијанци су за краља поставили Ђаумеововг брата Федерика. Федерико је извршио инвазију Калабрије и освојио је неколико градова. Изазвао је и побуну у Напуљу. Паомагао је гибелине из Тоскене и Ломбардије да се буне против папе.J. N. Hillgarth, “Review of The Rise of the Aragonese-Catalan Empire, 1200–1350 by J. Lee Shneidman”, Speculum, 47, 2 (1972). стр. 346.

Ток рата 
Ђауме, који је у то време освијио Мурсију, која је била под влашћу Кастиље, озбиљно схватао тај договор па је 1295. године наговорио и Руђера де Љурија да нападне Сицилију. Ђауме је у савезу са Руђером 4. јула однео победу у бици код рта Орландо. У исто време Карло се искрцао на Сицилију и освојио Катанију, која су убрзо Сицилијанци повратили. 14. јуна 1300. године Руђер је у бици заробио Федерика.

Мир у Калтабељоти 
Године 1302. по захтеву папе Французи су дошли да помогну Ђаумеу, али куга је однела животе многим арагонским и француским војницима па је Ђауме био приморан да моли за мир, који је склопљен 19. августа 1302. године у Калтабељоти. Сурови и генијални тактичар Руђер де Љурија у то време је умро у Валенсији. Федерико је признат за краља Сицилије, а Карло за краља Напуља. Ђауме је 1311. године изгубио и последњи посед на Сицилији.

Побуна Барона

Побуна под вођством сина Ђумеа 
Ђауме је да би остао на власти морао да добије подршку племића, па им је признао многе привилегије. Пошто је тада Ђауме прекршио законе Арагона барони су у априлу 1301. године у Сарагоси дигли устанак. Ђауме Млађи, Ђаумеов најстарији син им се придружио постао вођа побуне. Разлог тог придруживања је била одлука Ђаумеа Старијег да за свог наследника постави једног од млађих синова, а не Ђаумеа Млађег. Ђауме Старији је после неког времена одлучио да Ђаумеа Млађег прогласи наследником и да угуши побуну. Ђауме Млађи је крунисан у Сарагоси, али побуна се наставила, а сада је вођа побуне била Ђаумеова супруга Марија Лизињан.

Побуна под вођством краљице Марије Лизињан 
Марија је у помоћ позвала Кастиљу, која јој се одазвала и почела припреме за напад на Арагон. Побуњенике је подржавао и сам папа. Ђауме Старији је побуњеницима нудио целу провинцију Мурсију да би му они предали тврди град Аликанте, али Марија је то одлучно одбила.

Гушење побуне и рат против Сарацена 
Да би Кастиљу спречио да изваде инвазију на Арагон, Ђауме Старији се 1305. године у околини реке Сегуре састао са краљем Кастиље и предао му Мурсију под условом да не напада Арагон. Кастиљски краљ је обећао да неће да напада Арагон и то обећање је испунио, а Ђауме Старији је обећао да ће да помогне краљу Кастиље у рату са Сараценима, чак је свог сина Ђаумеа оженио са Леонор, кастиљском принцезом, а своју кћерку Марију удао за Педра, брата краља Кастиље. Папа Климент -{V}- (1305—1314) је благословио Ђаумеа и краља Фернанда од Кастиље. Крајем јула Кастиљци су опсели Алхесирас, а Ђауме је опсео Сеуту и Алмрију. После сараценске победе емир Гранаде дошао је у помоћ Алмерији, али је поражен. Ђауме ипак није успео да заузме град, јер су га његови становници очајнички бранили. У јануару 1310. године Ђауме је склопио мир са Сараценима.

Односи са папама 
Папа Бонифације је Ђаумеа 1303. године крунисао за краља Сардиније, коју су под својом влашћу од 1050. године држали Сарацени, а један мали део острва Ђенова и Пиза. Године 1309. Ђауме је склопио савез са Фиренцом, Луком и осталим гвелфском градовима Тоскане против Пизе. Ти Гвелфски градови су склопили савез са Ђаумеом под условом да им он помогне у борби против цара Светог римског царства Хајнриха VII Луксембуршког. Ђауме је помогао папи и француском краљу Филипу IV Лепом да ухвате Темпларе и после њиховог хапшења и спаљивања Ђауме је покушао да освоји њихове поседе у Арагону. То је изазвало гнев папе Климента V, а касније Јована XXII (1316—1334), који га је 1217. године натерао да бивше поседе Темплара преда Јовановцима.

Освајање Сардиније и Мајорке 
У децембру 1319. године Ђауме је Арагону припојио и Мајорку.

Године 1321. Ђауме је наставио да напада Сицилију. Склопио је савез са Робертом Напуљским и 1322. године он је освојио гибелинску Ђенову и на власт довео гвелфе, а на повратку је опсео Пизу, али је поражен. После повратка у Напуљ Роберт је напао Федерика од Сицилије.

За то време Ђаумеов син Алфонсо се у Барселони спремао да изврши инвазију на Сардинију. Алфонсо је опсео Иглезијас и Каљари. После освајања тих градова Алфонсо је 1324. године опсео Пизу, али је доживео понижавајући пораз, а онда је слопљен мир, којим се Пиза одрекла Сардиније и предала је Арагону. Од тада је Арагон једна од највећих светских сила. У овом рату је погинуло само 1 200 арагонаца.

Смрт 
Ђауме је умро 2. новембра 1327. године у 66. години живота. Пошто се његов први син Ђауме замонашио престо је наследио Алфонсо.

Породично стабло

Референце

Литература 
 Chaytor, H. J. A History of Aragon and Catalonia. London: Methuen, 1933.

Рођени 1267.
Умрли 1327.
Владари Арагона
Владари Валенсије
Грофови Барселоне
Краљеви Сицилије
Владари Мајорке
Краљеви Сардиније